ablacja – proces topnienia lodowca lub śniegu
 ablacja – usuwanie się powierzchniowych warstw meteoroidu (lub statku kosmicznego podczas jego przechodzenia przez atmosferę)
 ablacja – chłodzenie powierzchni szybkich statków przemieszczających się w gęstych warstwach atmosfery
 ablacja deszczowa – proces geologiczny polegający na spłukiwaniu (zmywaniu) zwietrzeliny skalnej przez wody opadowe
 ablacja termiczna – metoda leczenia nowotworów
 ablacja kriogeniczna – metoda leczenia nowotworów oraz arytmii serca
 ablacja przezskórna – metoda leczenia zaburzeń rytmu serca
 ablacja laserowa – technika obróbki